Ван-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Ван.

История и состав кантона  
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли центральные кварталы города Ван.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют вице-мэры города Ван Мохамед Азгаг (Mohamed Azgag) (Демократическое движение) и Кристин Пенуэ (Christine Penhouet) (Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан